«Бальза́к» () (другое название «Бальзак: жизнь в страсти» (Balzac: A Life of Passion) — 4-серийный европейский мини-сериал о жизни и творчестве великого французского писателя XIX века Оноре де Бальзака, поставленный в 1999 году режиссёром Жозе Дайан, совместное производство Франции-Италии-Германии.

Сюжет 
Биографический мини-сериал, рассказывающий о жизни и творчестве великого французского писателя XIX века Оноре де Бальзака, о его непростых взаимоотношениях с матерью Шарлоттой-Лаурой — холодной и властной женщиной, с графиней Эвелиной Ганской — большой любовью всей жизни писателя, а также с Лаурой де Берни и Лорой д’Абрантес.

В ролях 
 Жерар Депардьё — Оноре де Бальзак
 Энгерран Демюленаре — Оноре де Бальзак в детстве
 Жанна Моро — Шарлотта-Лаура, мать Оноре де Бальзака
 Фанни Ардан — графиня Эвелина Ганская
 Вирна Лизи — Лаура де Берни
 Катя Риман — Лора д’Абрантес
 Герт Фос — Виктор Гюго
 Серджо Рубини — Эжен Сю
 Марианна Деникур — Адель Гюго
 Клод Риш — Плиссо
 Франсуа Марторе — доктор
 Готфрид Йон — граф Ганский

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Жозе Дайан
 Продюсеры: Жан-Пьер Герен, Эдит Кольнель, Дорис Кирш
 Сценарий: Дидье Декуэн
 Оператор: Вилли Стассен
 Композитор: Брюно Куле
 Художник: Ришар Кунин
 Художники по костюмам: Жан-Филипп Абрил, Эммануэль Корбо, Сами Дуиб
 Монтаж: Полин Касали, Аделин Йойотт, Мари-Жозеф Йойотт

Издание на видео 
 Премьера во Франции состоялась 13 сентября 1999 года, в Германии — 2 января 2000 года.
 Демонстрировался как мини-сериал, состоящий из 4 серий по 60 минут каждая общей продолжительностью 240 минут, а также как двухсерийный телефильм продолжительностью 180 минут.
 Неоднократно выпускался на DVD в разных странах.
 На российском телевидении неоднократно демонстрировался по телеканалу «Культура» и другим телеканалам, был профессионально переведён и озвучен на русский язык.

Ссылки 
 
 Фильм «Бальзак» (1999) на сайте Betafilm
 Фильм «Бальзак» (1999) на CITWF

Фильмы Жозе Дайан
Биографические телесериалы Франции
Биографические телесериалы Германии
Исторические телесериалы Франции
Биографические телесериалы Италии
Исторические телесериалы Германии
Исторические телесериалы Италии
Фильмы:Персонаж:Оноре де Бальзак
Фильмы:Персонаж:Виктор Гюго
Фильмы-биографии о писателях
Исторические телесериалы о XIX веке
Телесериалы Sat.1
Телесериалы TF1
Телесериалы Mediaset
Телесериалы GMT Productions
Телесериалы Taurus Film
Телесериалы Beta Film